Ше́решевское Евангелие — белорусский рукописный памятник XVI века.

История создания 
Создано на территории Белоруссии в 1495 (по иным сведениям, в середине XVI в.). названо по записи на одной из страниц, где видно, что в XVII и XIX вв. оно было напрестольным в Пречистенской церкви Шерешево Пружанского района, бывшим некогда местечком Великого княжества Литовского.

Художественное оформление 
Текст выполнен красной и черной красками, художественное оформление состоит из четырех миниатюр с изображениями евангелистов, пяти заставок, рисунков на полях (растительная орнаментика) и инициалов.

Особенности миниатюр, выполненных красной, коричневой и золотисто-зеленой красками, типично для белорусской художественной школы: простонародность крестьянского типажа, черты готики в трактовке архитектурных кулис (стрельчатые окна), ромбовидная орнаментика нимбов.

Хранится в Национальном художественном музее Беларуси.

См. также 
 Слуцкое Евангелие
 Оршанское Евангелие
 Туровское Евангелие
 Мстижское Евангелие
 Друцкое Евангелие

Литература 
 Жывапiс Беларусi XII—XVIII стагоддзяў: : Фрэска. Абраз. Партрэт / Склад.: Н. Ф. Высоцкая, Т. А. Карповіч; Аўт. уступ. тэксту Н. Ф. Высоцкая. — Мн.: Беларусь, 1980. — С. 23—25. — 50 000 экз.

Книги по алфавиту
Рукописи Евангелий
Иллюминированные рукописи Белоруссии
Шерешево
Рукописи XVI века